-{Cartoon Network}- је дечји претплатничко-телевизијски канал у ЗНД и југоисточној Европи, који је покренут 1. октобра 2009. године, заменивши паневропски фид -{Cartoon Network}--а. -{Cartoon Network}- је доступан на руском, бугарском, енглеском, српском, хрватском и словеначком.

Позиција канала

Програм

Референце

Спољашње везе
 Званични руски веб-сајт 
 Званични бугарски веб-сајт

Cartoon Network
Телевизијске станице покренуте 2009.
Телевизијске станице у Русији
Телевизијске станице у Северној Македонији
Телевизијске станице у Црној Гори
Телевизијске станице у Србији
Телевизијске станице у Босни и Херцеговини